Альберт Стшелецкий (, ; после 1300—1370/1375) — князь Опольский (1313—1323) вместе со старшим братом Болеславомм, с 1323 года самостоятельный князь Стшелецкий.

Биография 
Представитель опольской линии польской династии Пястов. Третий (младший) сын князя опольского Болеслава I (1254/1258 — 1313) и Агнессы (ум. 1301), происхождение которой неизвестно..

Являлся одним из двух членов династии Силезских Пястов, носивших это имя (вторым был Альберт, сын Владислава II Изгнанника). У Альберта было двое старших братьев: Болеслав Первородный, князь Немодлинский, и Болеслав II, князь Опольский.

После смерти своего отца в 1313 году, будучи несовершеннолетним, Альберт вместе со старшим братом Болеславом II получил в совместное владение Опольское княжество с городами Ополе и Стшельце-Опольске. Братья находились под опекой старшего брата Болеслава Немодлинского. 

Достигнув совершеннолетия в 1323 году, братья разделили свои владения: центральная часть княжества с столицей Ополе досталось Болеславу, а Альберт стал править в Стшельце. О его внутренней и внешней политике почти ничего не известно. По неизвестным причинам Альберт Стшелецкий в 1327 году вместе с другими князьями Верхней Силезии не принес в Опаве оммаж королю Чехии Иоганну Люксембургскому. Несмотря на это в последующие годы Стшелецкое княжество рассматривалось как часть короны Святого Вацлава в отличие от, например, Свидницкого и Зембицкого княжеств.

В 1326 году князь Альберт Стшелецкий даровал городские права столице княжества, городу Стшельце-Опольске. Он оказывал финансовую помощь основанному его отцом монастырю цистерцианцев в Емельнице.

Точная дата смерти Альберта Стшелецкого неизвестна. Последний раз он упоминался как живой около 1366 года, ряд историков предполагают, что он умер между 1370 и 1375 годами. Альберт Стшелецкий был похоронен в монастыре в Емельнице, где до сих пор хранится его портрет.

После смерти Альберта Стшельце-Опольске унаследовал его племянник Болеслав III, князь Опольский.

Семья 
В 1347 году князь Альберт Стшелецкий женился на Агнессе (ум. 27 мая 1371), дочери Бурхарда I фон Хардегга, бургграфа Магдебурга. Супруги имели браке единственную дочь:

 Эльжбета Стшелецкая (до 1348—1360/1361), жена Владислава Белого, князя Гневковского (ок. 1330—1388).

Литература 
 Ludwig Petry, Josef Joachim Menzel (Hrsg.): Geschichte Schlesiens. Band 1: Von der Urzeit bis zum Jahre 1526. 5. durchgesehene Auflage. Thorbecke, Stuttgart 1988, ISBN 3-7995-6341-5, S. 137, 145, 155f., 159, 169, 445.
 Hugo Weczerka (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten. Schlesien. Kröner, Stuttgart 1977, ISBN 3-520-31601-3, S. 354, 488 sowie Stammtafel auf S. 596—597 (Kröners Taschenausgabe 316).
 Rudolf Žáček: Dějiny Slezska v datech. Libri, Praha 2004, ISBN 80-7277-172-8, S. 84, 439, 445.

Ссылки 
 Miroslav Marek Генеалогия князей Опольских
 Charles Cawley SILESIA, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy

Силезские Пясты
Правители Силезии